Maniero – tipo di architettura
 Maniero – cognome italiano
 Enrico Maniero (1960) – ex calciatore italiano
 Felice Maniero (1954) – criminale italiano
 Filippo Maniero (1972) – allenatore ed ex calciatore italiano
 Alvise Maniero (1985) – politico italiano
 Riccardo Maniero (1987) – calciatore italiano

Pagine correlate 
Manieri

Altri progetti